Эрика Уилер:
 Уилер, Эрика (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Уилер, Эрика (род. 1967) — американская копьеметательница.
 Уилер, Эрика — американская певица, автор и исполнитель собственных песен.